Miejscowości w USA:
 Silver Springs – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Valdez-Cordova
 Silver Springs – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Lyon
 Silver Springs – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming

Zobacz też 
 Silver Spring